Прову́лок О́льги Кобиля́нської — назва провулків у різних населених пунктах України.

 Провулок Ольги Кобилянської — провулок у місті Вінниця.
 Провулок Ольги Кобилянської — провулок у місті Київ.
 Провулок Ольги Кобилянської — провулок у місті Полтава.

Вулиці, названі на честь людей
Провулки
Вулиці Ольги Кобилянської